Ollerton (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Ollerton (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire